2 miejscowości w Polsce: 
 Bryski – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty 
 Bryski – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Rościszewo

Zobacz też: Bryski-Kolonia